Cornelis Johannes van Houten, även känd som Kees van Houten, född 18 februari 1920 i Haag, Nederländerna, död 24 augusti 2002, var en nederländsk astronom.

Han var verksam vid Leiden-observatoriet i Nederländerna.

Minor Planet Center listar honom som upptäckare av 4638 asteroider. Alla tillsammans med frun, astronomen Ingrid van Houten-Groeneveld, av dessa var även astronomen Tom Gehrels delaktig i alla upptäckter utom två.

Han studerade även stjärnor.

Asteroiden 1673 van Houten är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av CJ van Houten
 Palomar–Leiden survey

Referenser 

Nederländska astronomer
Födda 1920
Avlidna 2002
Män
Personer från Haag
Astronomer under 1900-talet